— девиз правления (нэнго) японского императора Комё из северной династии, использовавшийся с 1338 по 1342 год.

В Южном Дворе в этот период правил император Го-Мураками с нэнго Энгэн (1336—1340) и Кококу (1340—1347).

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 28-й день 8-й луны 5-го года Кэмму (по юлианскому календарю — 11 октября 1338);
 27-й день 4-й луны 5-го года Рякуо (по юлианскому календарю — 1 июня 1342).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Диван шицзи» ():「堯時有草、夾階而生、王者以是占暦、応和而生」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1340 год (3-й год Рякуо) — наблюдалась комета;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература 
 
  — С. 695—803.
  — С. 204—210.
  — С. 14—484.
 
  — P. 50—131.